Nicolae Otto Kruch (n. 10 decembrie 1932, Sânleani, județul Arad - d. 19 august 1995, Ploiești) a fost un sculptor și desenator român.

Biografie 

Și-a petrecut copilăria la Sântana, județul Arad, iar cursurile gimnaziale le-a urmat la Liceul Emanuel Gojdu din Oradea, bucurându-se de sintagma „Copil minune” atribuită de profesorul de desen Țârulescu.
Între anii 1953-1957 studiază sculptura la Institutul de Arte Frumoase Ion Andreescu din Cluj, avându-i profesori pe A. Kós, F. Servatius și Romul Ladea. După absolvire a lucrat ca sculptor la Opera Română din Cluj. 

Din 1965 s-a stabilit la Ploiești, oraș în care a locuit până la sfârșitul vieții. A fost președinte al filialei „Uniunii Artiștilor Plastici” filiala Ploiești în perioada 1981 - 1991. 

Este autorul a numeroase opere de artă monumentală și reliefuri comemorative:
 efigia lui Nichita Stănescu de pe casa memorială;
 Eufrosin Poteca, bust din piatră de calcar amplasat în satul Nucșoara (1971);
 Grigore Ion, bust din piatră aflat în localitatea satul Dumbrăvești, județul Prahova (1971);
 Mihai Viteazul în piatră de calcar la Școala generală nr. 21 din Ploiești; 
 Constantin Dobrogeanu-Gherea, bust din marmură de Rușchița amplasat în fața „Halelor Centrale” din Ploiești (1981); 
 Ion Negulici, bust din piatră de calcar, Ploiești; 
 Flacăra - Pasăre, în piatră de Tioc, Cimitirul eroilor din Sinaia; 
 Monumentul eroilor neamului din localitatea Cornu.

Este inițiator și coautor al statuii ecvestre Mihai Viteazul din Ploiești alături de un grup de sculptori, pe care nu a reușit să o finalizeze din cauza decesului survenit prematur. 

Este autor a numeroase portrete ale contemporanilor săi și busturi de copii, executate în piatră, bronz sau teracotă. Desenele sale în cărbune sau creion sunt de o mare virtuozitate artistică. Sculptorul Nicolae Otto Kruch este unul dintre marii portretiști pe care i-au dat șvabii-bănățeni României. 

În anul 2014 apare albumul, ce îl are ca autor pe Daris Basarab -   Rugul Creației: Nicolae Otto Kruch , unde sunt prezentate lucrările artistului.

Cărți dedicate lui Nicolae Otto Kruch 

 Nicolae Kruch - Periplu prin viața unui artist , Mihai Apostol (2005, ed. Mileniul III) []
 Rugul creației , Daris Basarab (2010) []

Referințe

Bibliografie 

 Catalogul Nicolae Kruch, anul 1989, UAP-Ploiești, CCES-Prahova.
 Melidonium.ro/apariții editoriale Daris Basarab - Rugul creației: Nicolae Otto Kruch

Vezi și 

 Nicolae Otto Kruch - Daris Basarab: Rugul creației

Nașteri în 1932
Nașteri pe 10 decembrie
Decese în 1995
Decese pe 19 august
Artiști plastici români
Desenatori români
Oameni din județul Arad
Oameni din județul interbelic Arad
Sculptori români